Der 1. IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal der Pokalsieger (offiziell: IISHF Men European Invitation Cup 2011) fand vom 25. Juni – 26. Juni 2011 in  Givisiez, Schweiz statt.

Teilnehmer 

(* Die eigentlichen deutschen Pokalfinalisten, der HC Köln-West Rheinos und der TV Augsburg, nahmen bereits am Europapokal der Landesmeister teil, so dass ihre Halbfinalgegner, Düsseldorf und Freiburg, nachrückten.)

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Viertelfinal-Qualifikation 
Die jeweils 4. und 5. Platzierten einer Gruppe spielen untereinander den letzten Startplatz für das Viertelfinale aus. Die Verlierer dieser Spiele, spielen um die Plätze 9 und 10.

Playoffs

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer 

Inline-Skaterhockey-Europapokal
Sportveranstaltung 2011
Givisiez
Europapokal 2011 #Pokalsieger
Sportveranstaltung in der Schweiz